Патримоний (от лат. patrimoniālis — досл. «отцовское») — феодальный термин, означающий имущество, доставшееся от отца по наследству.

Патримоний святого Петра — официальное название Ватикана, данное при его образовании в 756 году Пипином Коротким.